Jalovec heißen folgende geographische Objekte:
 Jalovec (Prievidza), Ortschaft im Okres Prievidza, Trenčiansky kraj, Slowakei 
 Jalovec (Liptovský Mikuláš), Ortschaft im Okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, Slowakei

 Jalovec (Julische Alpen), 2643 m, Berg in den Julischen Alpen